Ву́лиця Чапли́гіна — назва вулиць у деяких населених пунктах України та інших країн колишнього СРСР.

 Вулиця Чаплигіна — вулиця в місті Горлівка Донецької області.
 Вулиця Чаплигіна — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Чаплигіна — вулиця в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
 Вулиця Чаплигіна — вулиця в місті Слов'янськ Донецької області.

Колишні назви:
 Вулиця Чаплигіна — колишня назва вулиці Академіка Івахненка у місті Київ
 Вулиця Чаплигіна — колишня назва вулиці Європейська у місті Сторожинець

Вулиці, названі на честь людей